Рашид е арабско име, което означава „справедливо воден“. Рашид може да се отнася до:

 Ар Рашид - едно от 99-те имена на Аллах
 Харун ал-Рашид – халиф на Багдад (786-809)
 Харун ал-Рашид (1135) – халиф на Багдад (1135-1136)
 Карим Рашид – дизайнер
 Рашид Таха – френско-алжирски музикант
 Рашид (район) – административен район в Багдад, Ирак